Келеборн (, «серебряное древо»; в некоторых переводах — Селербэрн или Целерборн) — в легендариуме Дж. Р. Р. Толкина муж Галадриэль, отец Келебриан, дед Арвен, Элладана и Элрохира.

Литературная биография 
Считается, что Келеборн был родственником (возможно, племянником) короля синдар Дориата Тингола (сыном его младшего брата Эльмо). Когда предводимые Феанором и Финголфином нолдор прибыли в Белерианд и с позволения короля синдар создали там свои королевства, Финрод Фелагунд основал крепость Нарготронд, но его сестра Артанис не ушла с ним, а осталась в Дориате, воспользовавшись приглашением Мелиан. Именно там она встретила Келеборна, они полюбили друг друга и там же вскоре вступили в брак. Келеборн нарёк свою супругу Галадриэль, что в переводе с синдарина означает «Дева, украшенная сияющим венцом».

После второй братоубийственной резни во время Войны Самоцветов, когда Феаноринги напали на Дориат, Келеборн и Галадриэль бежали в Гавани Сириона. Когда эльфам Средиземья была вновь открыта дорога в Валинор, Келеборн и Галадриэль отказались уплыть на Запад. Они жили в Эрегионе — королевстве Келебримбора до того, как был основан Лориэн.

По некоторым данным, Келеборн также являлся родственником Нимлот, супруги Диора. Во время Войны Кольца носил прозвище Премудрый и считался одним из мудрейших эльфов Средиземья. Также был неплохим полководцем..
…После падения Саурона Тьма рассеялась, и войска Врага обуяли страх и отчаяние. Орки Дол-Гулдура трижды штурмовали Лориэн, но сила Благословенных Земель была столь велика, что без Саурона взять Лориэн не удалось. Леса на границах сильно пострадали, но атаки были отбиты, а когда развеялась Завеса Тьмы, Келеборн во главе большого отряда переправился через Андуин и взял Дол-Гулдур. Галадриэль обрушила стены крепости.
После освобождения Лихолесья от сил тьмы, Келеборн встретился с Трандуилом, королём лихолесских эльфов. Вместе с ним они дали лесу новое имя — Эрин Ласгален, что в переводе с синдарина значит «Лес Зелёной Листвы». Эльфийские владыки разделили её территорию между собой. Трандуил взял северную часть, а Келеборн южную.

Келеборн не пожелал покидать Средиземье и остался в Лориэне с последними представителями своего народа. Спустя несколько лет после отплытия Галадриэль Келеборн увёл лориэнских эльфов в Имладрис и стал жить там с сыновьями Элронда. Со временем он также покинул Средиземье на последнем корабле вместе с правителем Серых Гаваней Кирданом, который ждал этого часа. Известно что ко времени своего ухода Келеборн и Кирдан были последними из эльфов-владык, участвовавших в событиях ещё Предначальной Эпохи .

Генеалогическое древо

Литературная критика 
Некоторые критики отмечают, что персонаж Келеборна выглядит менее значительным по сравнению с Галадриэль. Серебряные волосы Келеборна и золотые волосы его жены напоминают Телперион и Лаурелин, Древа Валинора, и обозначают связь персонажа с деревьями. Также существует утверждение о связи Келеборна с персонажем Кюлеборн () из повести Фридриха де ла Мотт Фуке «Ундина».

Образ Келеборна в адаптациях Толкина 
В кинотрилогии Питера Джексона «Властелин Колец» в роли Келеборна выступил новозеландский актёр Мартон Чокаш. В фильме «Властелин Колец: Возвращение Короля» он присоединяется к Фродо, Бильбо, Гэндальфу и Элронду, и вместе со своей женой Галадриэлью всходит на борт эльфийского корабля, идущего в Валинор — этот эпизод не описывается в оригинальной версии одноимённой книги Толкина.

Интересные факты 
 Келеборн — имя не только одного из эльдар, но и дерева, росшего на Тол-Эрессеа, саженца Галатилиона.

Примечания

Литература 
 
 

Персонажи легендариума Толкина
Персонажи романа «Властелин колец»
Вымышленные принцы
Вымышленные лорды и леди